Ел Пинзан Морадо има више значења:

 Ел Пинзан Морадо, Ла Галера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан Морадо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику